Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 219 dans le monde.

 Route fédérale 219 en Allemagne
 Route 219 au Québec, Canada
 Route 219 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 219 en Chine
 Route régionale 219 en Slovénie